Борн може да се односи на:

 Борн (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Борн (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Борн (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Борн (Лозер), насељено место у Француској, у департману Лозер
 Борн (Холандија), град у Холандији.
 Борн љуска, командни интерфејс рачунара